Артисти́ческий переулок — небольшой переулок в Астрахани. По данным сервиса Яндекс.Карты длина проезжей части переулка составляет всего 63 метра, переулок не асфальтирован. Находится в северной части Кировского района города на Рождественском бугре в историческом районе Закутумье, примыкая к парку «Аркадия» с восточной стороны. Назван в честь артистов бывшего Астраханского музыкального театра, занимавшего сценическую площадку в самом парке. Застроен частными жилыми домами. Иногда ошибочно называется самым коротким в городе, однако переулок Мичурина в историческом районе Криуша короче Артистического почти в два раза.

История 
До 1924 года не имел официального названия, затем был назван Артистическим постановлением Междуведомственной комиссии от 14 октября 1924 г.

Примечания 

Улицы Астрахани